Almășan (sau Almășanu) este un nume de familie românesc, care se poate referi la una din persoanele:

 Bujor Almășan (1924-1998), om de știință, profesor universitar și demnitar comunist român
 George Iosif I. Almășan (1888-1972), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Liviu Almășan (n. 1968), politician român
 Marina Almășan (n. 1966), realizatoare TV, jurnalistă și scriitoare română
 Petru Almășan (1872-1949), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Radu Almășan (n. 1980), muzician român
 Virgil Almășan (n. 1926), un pictor român, reprezentant al realismului socialist
 Virgil Almășanu (1926-2009), pictor român

Vezi și 
 Almássy (Almássi, Almásy, Almási)
 Almaș, Almașu

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară